Miejscowości w USA:
 Hagerman – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Gooding
 Hagerman – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Chaves